Infinite Energy Arena (conocida como Gwinnett Arena) es una arena cubierta situada en la ciudad de Duluth, Georgia dentro del área metropolitana de Atlanta. El pabellón tuvo una expansión del Gwinnett Center, que también incluye un centro de artes escénicas y un centro de convenciones. Tiene una capacidad hasta 13.000 espectadores.

Referencias